Wiggins et les Plans de l'ingénieur est un roman policier pour la jeunesse écrit par Béatrice Nicodème.

Personnages 
 Wiggins
 Sherlock Holmes
 Mère de Wiggins : fille de cuisine chez le comte Brazenduke
 les Johnnies : surnom donné aux vendeurs d'oignons roses venus de Roscoff, séjournant en Angleterre de juillet à fin décembre
 Louis : un des Johnnies, ami de Wiggins
 Simpson : autre chef de la bande des Irréguliers.

Résumé 
Wiggins est invité par son copain Louis à passer les fêtes de Noël avec lui en Bretagne. Pour financer la traversée, Wiggins cumule plusieurs petits boulots : vente de journaux à la criée et vente d'oignons. Malheureusement il se fait voler son argent lors d'une bagarre avec une bande rivale des Irréguliers.
Sherlock Holmes confie alors une mission à Wiggins en échange du paiement de la traversée : un dangereux criminel, Richard Western, vient de s'évader et Holmes le soupçonne de vouloir se cacher en Bretagne. Wiggins doit enquêter discrètement pour retrouver sa trace.
Dans le même temps, Wiggins entend de façon inopinée les doléances d'une cliente, Elizabeth Grenville, dans le bureau de Holmes : son fiancé Henry Field a été assassiné et les plans d'un sous-marin révolutionnaire sur lesquels il travaillait ont disparu.
La traversée vers la France est plutôt mouvementée : blagues des Johnnies, rendez-vous mystérieux en pleine nuit avec un homme portant un œil de verre et qui pourrait bien être le meurtrier de Henry Field... Puis Wiggins apprend que Holmes n'a pas joué tout à fait franc jeu avec lui. Vexé, il rentre en Angleterre, décider à lui prouver sa valeur en menant seul l'enquête sur Henry Field. Il remonte effectivement la piste, mais le coupable s'avère plus dangereux que prévu...

Notes 

 

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Roman français paru en 2006
Wiggins (série littéraire)
2006 en littérature policière